Bulinus — род улиток из семейства Bulinidae надсемейства Lymnaeoidea, распространённый в пресных водоёмах Африки и Аравийского полуострова. В качестве промежуточного хозяина используются трематодами вида Schistosoma haematobium, возбудителями мочеполового шистосомоза, в частности виды  и  на северо-западе Ганы. В ходе кампании «Гана-2101» в засушливое время года полупересохшие водоемы обрабатывали никлозамидом.

Таксон описал Отто Фредерик Мюллер в 1781 году. Типовой вид —

Виды 

 Bulinus abyssinicus (Martens, 1866)
 Bulinus africanus (Krauss, 1848)
 Bulinus globosus  (Morelet, 1866)
 Bulinus hightoni Brown & Wright, 1978
 Bulinus jousseaumei (Dautzenberg, 1890)
 Bulinus nasutus (Martens, 1879)
 Bulinus obtusispira (Smith, 1882)
 Bulinus obtusus Mandahl-Barth, 1973
 Bulinus ugandae Mandahl-Barth, 1954
 Bulinus umbilicatus Mandahl-Barth, 1973

 Bulinus barthi Jelnes, 1979
 Bulinus bavayi (Dautzenberg, 1894)
 Bulinus beccarii (Paladilhe, 1872)
 Bulinus browni Jelnes, 1979
 Bulinus camerunensis Mandahl-Barth, 1957
 Bulinus canescens (Morelet, 1868)
 Bulinus cernicus (Morelet, 1867)
 Bulinus crystallinus (Morelet, 1868)
 Bulinus forskalii (Ehrenberg, 1831)
 Bulinus scalaris (Dunker, 1845)
 

 Bulinus reticulatus Mandahl-Barth, 1954
 Bulinus wrighti Mandahl-Barth, 1965

 Bulinus angolensis (Morelet, 1866)
 Bulinus depressus Haas, 1936
 Bulinus hexaploidus Burch, 1972
 Bulinus liratus (Tristram, 1863)
 Bulinus mutandensis Preston, 1913
 Bulinus natalensis (Küster, 1841)
 Bulinus nyassanus (E. A. Smith, 1877)
 Bulinus octoploidus Burch, 1972
 Bulinus permembranaceus (Preston, 1912)
 Bulinus succinoides (E. A. Smith, 1877)
 Bulinus transversalis (Martens, 1897)
 Bulinus trigonus (Martens, 1892)
 Bulinus tropicus (Krauss, 1848)
 Bulinus truncatus (Audouin, 1827)
 Bulinus yemenensis Paggi et al., 1978

  Bulinus bouei (Pavlović, 1931)
  Bulinus corici Harzhauser & Neubauer in Harzhauser et al., 2012
  Bulinus matejici (Pavlović, 1931)
  Bulinus ornatus (Pavlović, 1931)
  Bulinus pavlovici (Atanacković, 1959)
  Bulinus stevanovici (Atanacković, 1959)
  Bulinus striatus (Milošević, 1978)

Примечания 

Lymnaeoidea
Роды моллюсков